Die Liste jüdischer Friedhöfe in Deutschland umfasst bestehende und ehemalige jüdische Friedhöfe im eigentlichen Sinne genauso wie Massengräber und Gräberfelder des Holocaust und andere Grabstätten. In Deutschland gibt es .

Mit der Erfassung der Begräbnisstätten der israelitischen Gemeinschaften beschäftigen sich:
 Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland
 Alemannia Judaica (Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum)
 Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte mit seinem Schwerpunkt der Dokumentation und Erforschung jüdischer Friedhöfe

Liste der Friedhöfe (unvollständig)

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin 

 Ein häufig genannter Jüdischer Friedhof vor dem Georgentor, an der späteren Judengasse, ist durch zeitgenössische Quellen oder Bodenfunde nicht belegt.

Brandenburg

Bremen

Hamburg 

Übersicht: Liste der Friedhöfe in Hamburg #Jüdische Friedhöfe

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen 

In Niedersachsen sind 232 jüdische Friedhöfe bekannt. Hinzugerechnet werden müssen die zwei Friedhöfe in Bergen-Belsen sowie aufgelöste Friedhöfe wie z. B. der in Dedesdorf. Hier wurden im Jahr 1951 die nur vier vorhandenen Steine zum Jüdischen Friedhof Ovelgönne gebracht.

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Weblinks 

 Jüdische Friedhöfe in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Inschriftendokumentation (betr. Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland)
 Übersicht über alle Projekte zur Dokumentation jüdischer Grabinschriften auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (betr. Nordrhein-Westfalen)
 Jüdische Friedhöfe in Bayern – ein Projekt des Hauses der Bayerischen Geschichte
 Dokumentationsprojekt „Jüdische Friedhöfe in Brandenburg“ der Universität Potsdam
 epidat – Datenbank zur jüdischen Grabsteinepigraphik
 Jüdische Friedhöfe in Deutschland und angrenzenden Ländern. Ein kulturelles Mitmach-Projekt bei VILE e.V.

Literatur 
 Zentralarchiv, Peter Honigmann (Hrsg.): Jüdische Friedhöfe in Deutschland. Übersicht über alle jüdischen Friedhöfe auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der Inschriftendokumentation.; Länderübergreifende Projekte
 Michael Brocke, Christiane E. Müller: Haus des Lebens. Jüdische Friedhöfe in Deutschland. Reclam, Leipzig 2001, ISBN 3-379-00777-3
 Ulrich Knufinke: Bauwerke jüdischer Friedhöfe in Deutschland. Petersberg 2008.
 Alemannia judaica (Hrsg.): Jüdische Friedhöfe in der Region – Cimetières juifs dans la région; 1. Jüdische Friedhöfe im Bereich von „Alemannia Judaica“ / 2. Jüdische Friedhofe in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich
 Michael Brocke / Eckehart Ruthenberg / Kai Uwe Schulenburg: Stein und Name. Die jüdischen Friedhöfe in Ostdeutschland (Neue Bundesländer/DDR und Berlin), Berlin 1994, ISBN 3-923095-19-8
 Sieghard Bußenius: Inseln des Friedens oder Grundstücke ohne Verkehrswert? Jüdische Friedhöfe und ihre Schändungen. In: Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein (AKENS) (Hrsg.): Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte, Nr. 21 vom November 1991, Seiten 5–101.
 Bernhard Gerlach, Stefan Meißner (Hrsg.): Jüdisches Leben in der Pfalz. Ein Kultur-Reiseführer, Speyer 2013 ISBN 978-3-939512-58-5
 Brigitte Heidenhain: Juden in Wriezen. Ihr Leben in der Stadt von 1677 bis 1940 und ihr Friedhof. Universitätsverlag, Potsdam 2007, ISBN 978-3-939469-39-1.
 Klaus Meier-Ude, Valentin Senger: Die jüdischen Friedhöfe in Frankfurt am Main. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage. Fachhochschulverlag, Frankfurt 2004, ISBN 3-936065-15-2
 Stadtarchiv Horb am Neckar (Hrsg.): Gräber im Wald. Lebensspuren auf dem jüdischen Friedhof in Mühringen – Dokumentation des Friedhofs der über 300 Jahre in Mühringen ansässigen jüdischen Gemeinde und des Rabbinats Mühringen. Stuttgart 2003, ISBN 3-8062-1828-5
 Ulrich Knufinke: Die Architektur jüdischer Friedhofsbauwerke in Berlin. In: architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst 37 (2007), S. 169–194.
 Berndt Schaller, Eike Dietert: Im Steilhang. Der jüdische Friedhof zu Adelebsen. Erinnerung an eine zerstörte Gemeinschaft. Göttinger Universitätsverlag, Göttingen 2010. ISBN 978-3-941875-14-2

Einzelnachweise 

Bottrop
Deutschland